L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Tommy Haas, de l'Américain John Isner, du Croate Marin Čilić, de l'Italien Andreas Seppi et du Slovaque Martin Kližan.

Les joueurs forfaits sont remplacés par Vasek Pospisil, Teymuraz Gabashvili, Albert Ramos-Viñolas, Andrey Kuznetsov et Borna Ćorić.

Le Suisse Roger Federer, 3 mondial, déclare forfait 24 heures avant son entrée en lice en raison d'une douleur au dos. Il est remplacé par Marcel Granollers.

Pendant le tournoi 
En double, la paire tête de série 3 Jean-Julien Rojer - Horia Tecău élimine la tête de série 1 Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert. Ils mettent ainsi un terme à la série de 15 victoires consécutives des Français qui ont remporté les trois premiers Masters 1000 de la saison, à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Andy Murray. Il s'agit du  du Serbe qui s'impose pour la  à Madrid, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău remportent leur  ensemble en battant en finale Rohan Bopanna et Florin Mergea. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
En soulevant son  dans la catégorie, Novak Djokovic devient le joueur le plus titré en ATP Masters 1000. Rafael Nadal l'avait égalé en remportant Monte-Carlo mi-avril.

En remportant son , il devient le  le plus titré de l'histoire, ex æquo avec le Suédois Björn Borg et l'Américain Pete Sampras.

À l'issue du tournoi 
Ayant échoué en finale dans la défense de son titre, Andy Murray perd 400 points, lui et Roger Federer sont ex æquo au classement ATP du lundi suivant, bien que le Suisse n'ait pas participé au tournoi.

En double, son frère Jamie Murray - premier Britannique de l'histoire à devenir 1 - cède son trône au Brésilien Marcelo Melo. Il n'aura donc passé que 5 semaines au sommet de la hiérarchie mondiale.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2016) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Sport en Espagne en 2016
Tennis masculin en 2016
Tennis en mai 2016